Винье () — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Омут. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 3635 чел. Площадь коммуны Винье — 3105,9 км², код-идентификатор — 0834.

География 
Одним из крупнейших водоёмов в пределах территории коммуны является озеро Тутак.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Известные уроженцы 
 Винье, Осмунн Улафсон (1818—1870)  — норвежский поэт.

Примечания

Ссылки 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии